Ingenhaeff ist der Familienname des Adelsgeschlechts Ingenhaeff und folgender Personen:

 Johann Peter von Ingenhaeff († 1717), dänischer Generalmajor
 Christopher Frederik Ingenhaeff (1703–1781), dänischer Generalleutnant